Ковальове́ —  село в Україні,  Чернігівській області, Бахмацькому районі.

Села Чернігівської області
Населені пункти Дмитрівської селищної громади
Населені пункти Ніжинського району